Wiliam Paulet kan syfta på:

* William Paulet, 1:e markis av Winchester (1483–1572), engelsk hovman 
 William Paulet, 3:e markis av Winchester (1532–1598), engelsk hovman
 William Paulet, 4:e markis av Winchester (före 1598–1628), engelsk hovman
 William Paulet, lord Saint John (omkring 1587–1621), engelsk hovman
 Lord William Paulet (1804–1893), brittisk militär

Se även 
 William Poulett
 William Powlett